John Collier – caricaturista britannico
John Payne Collier – critico letterario britannico
John Collier – pittore e scrittore britannico
John Collier – sceneggiatore britannico
John Collier – atleta statunitense
John Collier – sociologo e scrittore statunitense
John Collier Jr. – antropologo statunitense

Pagine correlate 
Collier